Copa Claro Colsanitas 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2013 является 21-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Боготе, Колумбия — с 18 по 24 февраля 2013 года. Турнир продолжал серию грунтовых соревнований WTA в Латинской Америке.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Янкович (№ 25 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Елена Янкович впервые за 35 месяцев побеждает в финале турнира ассоциации.
 Паула Ормаэчеа впервые в карьере играет в финале турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Тимея Бабош выигрывает 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в туре ассоциации.
 Мэнди Минелла с 3й попытки побеждает в финале турнира ассоциации.

См. также 
 Copa Colsanitas
 WTA Тур 2013
 Международные турниры WTA
 Claro Open Colombia 2013

Ссылки 
 Официальный сайт   
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

Колумбия
Теннис
Февраль 2013 года
2013